Kneževo kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Općina Kneževo, kanton, Republika Srpska,

Kroatien 

 Kneževo (ort i Kroatien), Baranja, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar